Nicolás Almagro defendeu seu título ao derrotar o italiano Filippo Volandri na final por 6–3, 4–6, 6–4.

Cabeças de chave

Tabela

Finais

Chave 1

Chave 2

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificados

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
Chave principal
Chave de classificação

S